Анфертьев — русская фамилия.

Известные носители 
 Анфертьев Александр Николаевич (1953—2007) — советский и российский историк, филолог, этнограф и литературовед.
 Анфертьева, Антонина Николаевна (1950—2013) — архивист, сотрудник Архива РАН. 
 Анфертьев, Иван Анатольевич (род. 1952) — советский и российский историк, журналист, писатель.